Slovo zakát může mít podle náboženského kontextu různý význam:

 Zakát – jeden z pěti pilířů islámu
 Zakát (bahá'í) – almužna v Bahá'í